

Anno 
 875 o 875 a.C.

Codici 
 875 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Yorii, nella Prefettura di Saitama, del Giappone

Matematica 
 875 – numero